О бренде телекоммуникационных услуг см. Комкор (бренд)

Комкор — воинское звание высшего командного состава в Красной Армии. Сокращение от «командир корпуса». Выше комдива, ниже командарма 2-го ранга и жаргонное название должности командира корпуса в ВС СССР и России. Также служебная категория (фактически воинские звание) в РККА в 1918 — 1935 годах.

История 
Введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 сентября 1935 года «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА».

Всего звание комкор было присвоено 146 лицам. Значительная часть первых советских комкоров (59) была репрессирована в 1937—1938 годах. При переаттестации в 1940 году один комкор получил звание генерал армии (Г. К. Жуков), 51 звание генерал-лейтенант, а 6 звание генерал-майор. Ещё один комкор Петровский, Леонид Григорьевич получил звание генерал-лейтенант в 1941 году.

Знаки различия 

Знаки различия комкора — три тёмно-красных «ромба» в петлицах, три шеврона на рукаве и так далее.

Присвоения

1935 
Приказом народного комиссара обороны СССР от  № 2395 По личному составу армии присвоено:
 Алафузо Михаилу Ивановичу. Расстрелян 13.07.1937. Реабилитирован 22.11.1960.;
 Антонюку Максиму Андреевичу, в 1938 году находился под следствием, позже восстановлен в рядах РККА, переаттестован в генерал-лейтенанты;
 Апанасенко Иосифу Родионовичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники, повышен до генерала армии, погиб в Великой Отечественной войне;
 Аппоге Эрнесту Фрицевичу. Расстрелян 28.11.1937. Реабилитирован 18.04.1956.;
 Базилевичу Георгию Дмитриевичу. Расстрелян 3.03.1939. Реабилитирован 27.07.1955.;
 Баторскому Михаилу Александровичу. Расстрелян 8.02.1938. Реабилитирован 24.08.1957.;
 Богомягкову Степану Николаевичу, арестован в 1938 году, в июле 1941 года осуждён на 10 лет ИТЛ, отбыл срок, скончался в сентябре 1966 года;
 Василенко Матвею Ивановичу. Расстрелян 1.07.1937. Реабилитирован 28.11.1956.;
 Великанову Михаилу Дмитриевичу, повышен до командарма 2-го ранга, расстрелян в 1938 году;
 Гайлиту Яну Петровичу. Расстрелян 1.08.1938. Реабилитирован 26.11.1956.;
 Гарькавому Илье Ивановичу. Расстрелян 01.07.1937, реабилитирован 12.12.1956.;
 Германовичу Маркиану Яковлевичу. Расстрелян 20.09.1937. Реабилитирован 6.04.1957.;
 Гиттису Владимиру Михайловичу. Расстрелян 22.08.1938. Реабилитирован 2.06.1956.;
 Горбачёву Борису Сергеевичу. Расстрелян 3.07.1937. Определением ВКВС от 14.03.1956 реабилитирован;
 Городовикову Оке Ивановичу, повышен в звании до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники;
 Грибову Сергею Ефимовичу. Расстрелян 29.07.1938 г., реабилитирован 21.04.1956г. ;
 Грязнову Ивану Кенсориновичу. Расстрелян 29.07.1938. Реабилитирован 5.05.1956. ;
 Ефимову Николаю Алексеевичу. Расстрелян 14.08.1937. Реабилитирован 9.02.1957.;
 Зонбергу Жану Фрицевичу. Расстрелян 1.09.1938. Реабилитирован 30.06.1956.;
 Ингаунису Феликсу Антоновичу. Расстрелян 28.07.1938. Реабилитирован 2.06.1956.;
 Калмыкову Михаилу Васильевичу. Расстрелян 16.04.38, реабилитирован 19.05.1956г.;
 Ковтюху Епифану Иовичу. Расстрелян 29.07.1938. Реабилитирован 22.02.1956. ;
 Косогову Ивану Дмитриевичу. Расстрелян 1.08.1938. Реабилитирован 18.04.1956.;
 Криворучко Николаю Николаевичу. Расстрелян 19.08.1938. Реабилитирован 11.04.1956.;
 Кулику Григорию Ивановичу, повышен в звании до командарма 2-го ранга, затем до командарма 1-го ранга, стал Маршалом Советского Союза, в 1942 году разжалован до генерал-майора, арестован в 1947 году и расстрелян в 1950 году;
 Кутякову Ивану Семёновичу. Расстрелян 28.07.1937, реабилитирован 15.03.1956.;
 Лаврову Василию Константиновичу. Расстрелян 29.07.1938. Реабилитирован 30.07.1956.;
 Лапину Альберту Яновичу. Арест 17.05.1937, 21.09.1937 покончил жизнь самоубийством в тюрьме.;
 Лацису Яну Яновичу. Умер от естественных причин.;
 Левичеву Василию Николаевичу. Расстрелян 26.11.1937, реабилитирован 28.07.1956;
 Лисовскому Николаю Васильевичу, арестован в 1938 году, в июле 1941 году осуждён на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах, повторно осуждён на 10 лет ссылки в 1950 году, освобождён из ссылки в конце августа 1954 года, реабилитирован в апреле 1955 года, умер 18 февраля 1957 года, посмертно переаттестован в генерал-лейтенанты в 1957 году;
 Локтионову Александру Дмитриевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники, арестован , расстрелян 28 октября 1941 года;
 Лонгве Роману Войцеховичу, расстрелян в 1938 году;
 Меженинову Сергею Александровичу, расстрелян в 1937 году;
 Мулину Валентину Михайловичу, расстрелян в 1938 году;
 Петину Николаю Николаевичу, расстрелян в 1937 году;
 Примакову Виталию Марковичу, расстрелян в 1937 году;
 Пугачёву Семёну Андреевичу, арестован в 1938 году, в 1939 году осуждён на 15 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах, умер в 23 марта 1943 года в заключении;
 Путне Витовту Казимировичу, расстрелян в 1937 году;
 Сангурскому Михаилу Владимировичу, расстрелян в 1938 году;
 Смолину Ивану Ивановичу, расстрелян в 1937 году;
 Соколову Владимиру Николаевичу, расстрелян в 1939 году;
 Стороженко Алексею Алексеевичу, расстрелян в 1938 году;
 Тимошенко Семёну Константиновичу, повышен в звании до командарма 2-го ранга, затем до командарма 1 ранга, стал Маршалом Советского Союза, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий фронтами;
 Тодорскому Александру Ивановичу, арестован в 1938 году, в 1939 году осуждён на 15 лет ИТЛ, в 50-х реабилитирован и восстановлен в армии с присвоением звания генерал-лейтенанта, умер в 1965 году;
 Туровскому Семёну Абрамовичу, расстрелян в 1937 году;
 Урицкому Семёну Петровичу, расстрелян в 1938 году;
 Фельдману Борису Мироновичу, расстрелян в 1937 году;
 Фесенко Дмитрию Семёновичу, расстрелян в 1937 году;
 Хрипину Василию Владимировичу, расстрелян в 1938 году;
 Чайковскому Касьяну Александровичу, арестован 21.05.1937 года, умер в тюрьме в 1938 году;
 Эйдеману Роберту Петровичу, расстрелян в 1937 году.

Приказом народного комиссара обороны СССР от  № 2398 По личному составу армии присвоено:
 Вайнеру Леониду Яковлевичу, расстрелян в 1937 году;
 Геккеру Анатолию Ильичу, расстрелян в 1937 году.

Приказом народного комиссара обороны СССР от  № 2412 По личному составу армии присвоено:
 Зотову Степану Андреевичу, умер в 1938 году;
 Стуцке Кириллу Андреевичу, расстрелян в 1937 году.

Приказом народного комиссара обороны СССР от  № 2484 По личному составу армии присвоено:
 Лепину Эдуарду Давыдовичу, расстрелян в 1938 году;

 присвоено:
 Фриновскому Михаилу Петровичу, повышен до командарма 1-го ранга, расстрелян в 1940 году.

1936 
 присвоено:
 Куйбышеву Николаю Владимировичу, расстрелян в 1938 году;
 Хаханьяну Григорию Давидовичу, расстрелян в 1939 году;

 присвоено:
 Угрюмову Леонтию Яковлевичу, расстрелян в 1937 году;

 присвоено:
 Ткачёву Ивану Фёдоровичу, расстрелян в 1938;

 присвоено:
 Восканову Гаспару Карапетовичу, расстрелян в 1937 году;

 присвоено:
 Нейману Константину Августовичу, расстрелян в 1937 году;

1937 
 присвоено:
 Ефремову Михаилу Григорьевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтом, находясь в окружении был тяжело ранен и застрелился;

 присвоено:
 Воронову Николаю Николаевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники артиллерии, в годы Великой Отечественной войны на руководящих должностях в артиллерии и ПВО, Главный маршал артиллерии (1944);
 Павлову Дмитрию Григорьевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники танковых войск, повышен до генерала армии, в начале Великой Отечественной войны командующий Западным фронтом, за разгром фронта отстранён от должности, арестован , расстрелян;
 Смушкевичу Якову Владимировичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, арестован , расстрелян;

 присвоено:
 Пумпуру Петру Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, арестован , расстрелян в 1942 году;

 присвоено:
 Софронову Георгию Павловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями;

 присвоено:
 Петровскому Леониду Григорьевичу, в 1938 году уволен из РККА, восстановлен в ноябре 1940 года. Во время Великой Отечественной войны погиб в бою 17 августа 1941 году,  генерал-лейтенант (31 июля 1941 года);
 Брянских Петру Алексеевичу. Расстрелян 29.08.1938. Реабилитирован 9.04.1955.;

 присвоено:
 Смирнову Илье Корниловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями.

1938 
 присвоено:
 Голикову Филиппу Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, Маршал Советского Союза (1961);
 Ковалёву Михаилу Прокофьевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны командующий Забайкальским фронтом, генерал-полковник (1943);

 присвоено:
 Магеру Максиму Петровичу, арестован , освобождён в 1940 году, , расстрелян;
 Горячеву Елисею Ивановичу, застрелился в 1938 году;

 присвоено:
 Штерну Григорию Михайловичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники, арестован , расстрелян;

 присвоено:
 Астахову Фёдору Алексеевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных и руководящих должностях в ВВС и ГВФ, маршал авиации (1944);
 
 присвоено:
 Калинину Степану Андриановичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, арестован в 1944, осуждён на 25 лет ИТЛ, в 50-х реабилитирован, восстановлен в армии и отправлен в отставку (1954);
 Качалову Владимиру Яковлевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, погиб в бою; 
 Коневу Ивану Степановичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, Маршал Советского Союза (1944);
 Мерецкову Кириллу Афанасьевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генералы армии, с 23 июня по сентябрь 1941 года под арестом, освобождён, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, Маршал Советского Союза (1944);
 Птухину Евгению Саввичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, в ходе Великой Отечественной войны начальник ВВС ЮЗФ, арестован 27 июня 1941, расстрелян в 1942;
 Сазонтову Андрею Яковлевичу, расстрелян в 1938;
 Степанову Максиму Осиповичу, арестован в 1938 году, осуждён в 1939 году на 20 лет ИТЛ и пять лет поражения в правах, умер в 1945 году в заключении;
 Тюленеву Ивану Владимировичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генералы армии, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами;
 Хмельницкому Рафаилу Павловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в начале Великой Отечественной войны командовал корпусом, затем начальник выставки образцов трофейного вооружения;
 Хозину Михаилу Семёновичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, генерал-полковник (1943);
 Шелухину Петру Семёновичу, переаттестован в генерал-майоры авиации, в ходе Великой Отечественной войны занимался подготовкой кадров, генерал-лейтенант авиации (1944);

 присвоено:
 Яковлеву Всеволоду Фёдоровичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты;

 присвоено:
 Бондарю Георгию Иосифовичу. Расстрелян 10.03.1939. Реабилитирован 25.06.1955.;

 присвоено:
 Филатову Петру Михайловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, погиб в Великой Отечественной войне;

 присвоено:
 Ершакову Филиппу Афанасьевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, попал в плен, погиб в плену в 1942 году.

1939 
 присвоено:
 Верёвкину-Рахальскому Николаю Андреевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, на руководящей работе в области учебных заведений;

 присвоено:
 Болдину Ивану Васильевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, генерал-полковник (1944);
 Захаркину Ивану Григорьевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, генерал-полковник (1943);
 Захарову Матвею Васильевичу, переаттестован в генерал-майоры, во время Великой Отечественной войны на высших штабных должностях, начальник штаба ряда фронтов, Маршал Советского Союза (1959);
 Круглякову Тимофею Петровичу, переаттестован в генерал-майоры, во время Великой Отечественной войны на командных должностях в ПВО, затем командир корпуса, затем запасной дивизии;
 Кузнецову Василию Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, генерал-полковник (1943);
 Курдюмову Владимиру Николаевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями;
 Пуркаеву Максиму Алексеевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных и штабных должностях, командующий армиями и фронтами, генерал армии (1944);
 Ремезову Фёдору Никитичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями;
 Семашко Валентину Владиславовичу, переаттестован в генерал-майоры, во время Великой Отечественной войны на штабных должностях, арестован , освобождён в 1946 году;
 Сивкову Аркадию Кузьмичу, переаттестован в генерал-лейтенанты артиллерии, в ходе Великой Отечественной войны на командных и штабных должностях, погиб в Великой Отечественной войне;
 Смородинову Ивану Васильевичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших штабных должностях в Генштабе, генерал-полковник (1941);
 Чуйкову Василию Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, Маршал Советского Союза (1955);
 Шевалдину Трифону Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в годы Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями;

 присвоено:
 Воробьёву Сергею Ильичу, переаттестован в генерал-лейтенанты береговой службы;
 Мушнову Иннокентию Степановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты береговой службы;

 присвоено:
 Жукову Георгию Константиновичу, переаттестован в генералы армии, в ходе Великой Отечественной войны на высших командных и штабных должностях, командующий фронтами, Маршал Советского Союза (1943);

 присвоено:
 Грендалю Владимиру Давыдовичу, повышен до командарма 2-го ранга, переаттестован в генерал-полковники артиллерии, внёс колоссальный вклад в развитие советской артиллерии, умер от рака лёгких в 1940 году;
 Попову Маркиану Михайловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных и штабных должностях, командующий армиями и фронтами, генерал армии (1943);

 присвоено:
 Бобкину Леониду Васильевичу, переаттестован в генерал-майоры, во время Великой Отечественной войны на командных должностях, погиб в Великой Отечественной войне;
 Ватутину Николаю Фёдоровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных и штабных должностях, командующий фронтами, генерал армии (1943), погиб в Великой Отечественной войне;
 Герасименко Василию Филипповичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями;
 Духанову Михаилу Павловичу, переаттестован в генерал-майоры, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, генерал-лейтенант (1943]);
 Ерёменко, Андрею Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, в годы Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, Маршал Советского Союза (1955);
 Иванову Фёдору Сергеевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, арестован в 1942 году по обвинению в пораженческих настроениях, в 1946 году освобождён, продолжил службу, с 1952 года в запасе;
 Кузнецову Фёдору Исидоровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, повышен до генерал-полковника, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами;
 Лукину Михаилу Фёдоровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, попал в плен , после возвращения из плена и спецпроверки восстановлен в РККА и отправлен в отставку (1946);
 Медведеву Никифору Васильевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на командных должностях;
 Морозову Василию Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями;
 Репину Василию Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;
 Рябышеву Дмитрию Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами;
 Смирнову Андрею Кирилловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями, погиб в Великой Отечественной войне;
 Черевиченко Якову Тимофеевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, повышен до генерал-полковника, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами;

 присвоено:
 Фролову Валериану Александровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, генерал-полковник (1943);

 присвоено:
 Соколовскому, Василию Даниловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных и штабных должностях, командующий фронтами и начальник штаба ряда фронтов, Маршал Советского Союза (1946);
 Клыкову Николаю Кузьмичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;

1940 
 присвоено:
 Парусинову Филиппу Алексеевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;

 присвоено:
 Масленникову Ивану Ивановичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами, генерал армии (1944);

 присвоено:
 Парсегову Михаилу Артемьевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты артиллерии, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и артиллерией ряда фронтов, генерал-полковник артиллерии (1958);
 Гореленко Филиппу Даниловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;
 Денисову Сергею Прокофьевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации;
 Пядышеву Константину Павловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, арестован в 1941 году, умер в заключении в 1943 году;
 Чибисову Никандру Евлампиевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;

 присвоено:
 Акимову Степану Дмитриевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;

 присвоено:
 Трубецкому Николаю Иустиновичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, арестован 11 июля 1941 года, расстрелян 23.02.1942 года. Реабилитирован 30.09.1955 года;

 присвоено:
 Рычагову Павлу Васильевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, арестован , расстрелян;
 Арженухину Фёдору Константиновичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, арестован 28 июня 1941 года, расстрелян 28.10.1941 года;
 Гусеву Константину Михайловичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, арестован 11 июля 1941 года, расстрелян 23.02.1942 года;
 Жигареву Павлу Фёдоровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации, в 1953 году присвоено звание Маршал авиации, в 1955 Главный маршал авиации;

 присвоено:
 Жаворонкову Семёну Фёдоровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты авиации;

 присвоено:
 Романовскому Владимиру Захаровичу, переаттестован в генерал-лейтенанты;
 Козлову Дмитрию Тимофеевичу, переаттестован в генерал-лейтенанты, во время Великой Отечественной войны на высших командных должностях, командующий армиями и фронтами.

См. также 

 Флагман 1-го ранга
 Корпусной комиссар
 Коринженер
 Инженер-флагман 1-го ранга
 Коринтендант
 Корврач
 Корветврач
 Корвоенюрист

Примечания

Литература и ссылки 
 Великая Отечественная война: Комкоры. Военный биографический словарь: В 2-х томах. — : Кучково поле, 2006.
 Сувениров О. Ф. 1937. Трагедия Красной Армии. — , 2009.
 Список генералов Красной Армии. 

Воинские звания по алфавиту

Воинские звания Вооружённых сил СССР